Бе́ккелунн () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Беккелунн, Ханс — норвежский кёрлингист.
 Беккелунн, Хьелль (1930—2004) — норвежский пианист.